Een koosnaam voor Papa
 Peregrinatio ad Petri Sedem (PAPS), organisatie voor vreemdelingenverkeer van het Vaticaan